De NBB beker 2013/14 was de 46e editie van de NBB-Beker, de bekercompetitie georganiseerd door de Nederlandse Basketball Bond. De finale werd op 30 maart 2014 in het Landstede Sportcentrum in Zwolle.

GasTerra Flames uit Groningen won de 3e beker in clubhistorie. In de finale versloegen de Groningers Zorg en Zekerheid Leiden met 79–71.

Deelnemers

Legenda

De loting vond plaats op 19 juni 2013 in Nieuwegein.

Tabel
De tabel bevat wedstrijden vanaf de vierde ronde, waarin de Eredivisie-clubs instroomden. In de kwartfinale en halve finales speelden de teams twee keer tegen elkaar.

De vlaggen zijn die van de plaatsen en gemeenten waar de clubs vandaan komen.

Wedstrijden

Vierde ronde

Kwartfinale
Team 1 speelde de eerste wedstrijd thuis.

Halve finale
Team 1 speelde de eerste wedstrijd thuis.

Finale

Nederlandse basketbalcompetitie
Basketbal in 2013
Basketbal in 2014